Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Helsingin Olympiastadion w Helsinkach.

Terminarz

Przebieg zawodów

Eliminacje 
Minimum kwalifikacyjne do finału wynosiło 8,05.

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

Skok w dal mężczyzn